Печче́и — фамилия итальянских учёных, отца и сына.

 Аурелио Печчеи (1908—1984) — основатель Римского клуба.
 Роберто Печчеи (1942—2020) — физик, автор, совместно с Хелен Квинн, теории Печчеи — Квинн.